Altvioolconcert, algemene beschrijving
 Altvioolconcert (Aho) - door de componist Kalevi Aho
 Fantasie voor altviool en orkest, oorspronkelijke titel Altvioolconcert in d-mineur  - door de componist Arnold Bax
 Altvioolconcert (Penderecki) - door de componist Krzysztof Penderecki
 Altvioolconcert nr. 1 (Beamish) - door de componist Sally Beamish
 Altvioolconcert nr. 2 (Beamish) - door de componist Sally Beamish
 Altvioolconcert nr. 3 (Beamish) - door de componist Sally Beamish
 Altvioolconcert van Pēteris Vasks
 Illuminato - door de componist Erkki-Sven Tüür
 Talin (Hovhaness) - altvioolconcert door de componist Alan Hovhaness